Ratkovo bezeichnet
 einen Ort in Serbien, siehe Ratkovo (Serbien).
 einen Ort in der Slowakei, siehe Ratkovo (Slowakei).